

Carriera
Nato nel Surrey in una famiglia di corridori automobilistici e motociclistici, Mortimer iniziò la sua carriera di pilota nel 1965 in una gara sul circuito di Brands Hatch. L'anno successivo corse il Lightweight Manx Grand Prix, finendolo al 19º posto con una Greeves.

Il 1969 fu l'anno del suo debutto nel Motomondiale, in occasione del Tourist Trophy. In quella stagione fu 32º in 125 con una Villa e 22º in 250 con una Yamaha. La stagione successiva vide Mortimer 6º in 250 e 15º in 350 (in entrambi i casi con un 3º posto al GP di Germania). Quell'anno il centauro britannico vinse il Production TT classe 250 con una Ducati, prima delle sue sette vittorie sul Mountain Circuit dell'Isola di Man.

Il 1971 fu l'anno della sua prima vittoria, in 125 al TT, grazie alla quale fu 6º nel mondiale della ottavo di litro. L'anno successivo Mortimer ottenne i galloni di pilota ufficiale Yamaha: in 125 ottenne una vittoria e il secondo posto in classifica (dopo essere stato a lungo in testa), mentre in 500 fu sesto, conquistando anche (al GP di Spagna) la prima vittoria di una Yamaha nella classe regina. Nel 1973 Mortimer, ancora pilota ufficiale della Casa dei tre diapason, fu secondo in 125 e sesto in 250.

La carriera del pilota britannico continuò negli anni successivi, ottenendo ancora alcune vittorie (al GP di Jugoslavia 1974 in 250, al Lightweight TT 1975 e allo Junior TT 1976). Le sue ultime apparizioni in gara risalgono al 1984.

Nel biennio 1985-1986 Mortimer fu direttore sportivo per il team Silverstone-Armstrong. Nel 1992 ha aperto una società attiva nel settore del trasporto di motocicli.

Risultati nel motomondiale

Classe 125

Classe 250

Classe 350

Classe 500

Note

Collegamenti esterni

Piloti della classe 125
Piloti della classe 250
Piloti della classe 350
Piloti della classe 500